

Мовознавство 
 Суфікс — значуща частина слова, що стоїть між коренем і закінченням і служить для творення нових слів або окремих форм.

Інформатика 
 Суфікс рядка s (suffix) — рядок, одержаний вилученням нуля чи декількох перших символів рядка s